

Toponymes
 L’île Nouvelle-Amsterdam ou île de la Nouvelle-Amsterdam, est l’ancien nom de l’île Amsterdam, faisant partie des Terres australes et antarctiques françaises ;
 La Nouvelle-Amsterdam, colonie néerlandaise implantée au  en Nouvelle-Néerlande qui allait devenir plus tard la ville de New York ;
 New Amsterdam, ville du Guyana située dans la région Berbice Oriental-Courantyne ;
 Nieuw-Amsterdam, village néerlandais de la commune d'Emmen, dans le Drenthe.

Navires
 Niew Amsterdam, paquebot hollandais parti de New York le  et arraisonné le  dans la Manche par le croiseur auxiliaire français Savoie et détourné sur Brest car 457 Allemands et 257 Austro-Hongrois se trouvaient à son bord ; ceux-ci furent internés de  à octobre 1919 dans un camp à l'île Longue ;
 SS Nieuw Amsterdam (1937)
 MS Nieuw Amsterdam, paquebot hollandais de croisière de la compagnie maritime Holland America Line.

Œuvres

New Amsterdam, composition de Moondog pour l’album Sax Pax for a Sax (1997) ; le titre fait référence à l’ancien nom de New York. Elle a été reprise par Pink Martini en 2009 sur l’album Splendor in the Grass ;

New Amsterdam, série télévisée américaine créée en 2008 par Allan Coeb et Christian Taylor. Son titre fait référence à la colonie néerlandaise citée plus haut ;
New Amsterdam, série médicale américaine créée par David Schulner et diffusée depuis  sur NBC.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux